Michael Aloysius Tabor (1946-2010), également connu sous le nom de Cetawayo, est un militant du Black Panther Party.
 Michael Barry Tabor (né en 1941) un homme d'affaires britannique et propriétaire de chevaux de course pur-sang.